Venancio Zárate (1950. április 1.–?) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Venancio Zárate Vázquez.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, asszisztensi szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga partbírójaként 1995-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1995-ben a FIFA JB korhatárának elérésével búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcad- és negyeddöntőben, valamint a döntőben tevékenykedett partbíróként. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Sportvezetőként
Pályafutását befejezve a CONMEBOL JB munkatársa lett, oktató, ellenőrző pozícióban.

Források 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1950-ben született személyek
Élő személyek